Камау:

 Камау (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Камау (місто) — місто, столиця провінції Камау
 Камау (аеропорт) — аеропорт у В'єтнамі